Gian-Reto Plattner (1939-2009), Zwitsers fysicus, hoogleraar en politicus
 Oskar Plattner (1922-2002), Zwitsers baanwielrenner

Zwitserse achternaam